Хаконе — місцевість на південному заході префектури Канаґава, Японія.
Хаконе (Канаґава)
Вулкан Хаконе